Lazuli peut désigner :
 Lazuli, un groupe de Rock progressif français.
 Lazuli, un personnage de la série Les Chevaliers d'Émeraude.
 C-18 (Dragon Ball)